Александр Леонидович Заяц (; ) — советский, украинский футболист.

Карьера 
Александр Заяц — воспитанник токмакского футбола, где его первым тренером был Яков Очкаленко. Выделялся мощными габаритами и разнообразием в атакующих действиях. Начал карьеру в запорожском «Торпедо», однако основные успехи советских времен связаны с другим клубом из того же города — «Металлургом». В 1990 году вместе с командой завоевал бронзовые награды чемпионата первой лиги СССР и получил право выступать в высшем советском дивизионе, где «Металлург» успел провести один сезон до образования украинского национального чемпионата. В составе запорожского «Металлурга» входит в число 50 лучших бомбардиров клуба по версии сайта Football.ua.

После распада СССР Заяц вернулся в «Торпедо». В 1992 году стал лучшим бомбардиров розыгрыша Кубка Украины. После трёх сезонов в составе «Торпедо» перешёл в александрийский «Полиграфтехник», однако заиграть там Александру не удалось, и второй круг сезона 1994/95 он начал в составе «Торпедо» из Мелитополя. Заяц стал лучшим бомбардиром, а команда по итогам сезона завоевала путёвку во вторую лигу. Впрочем, после завершения следующего сезона Александр покинул команду и перешёл в запорожский «Виктор», где и завершил карьеру в возрасте 36 лет.

В 2007 году Александр Заяц трагически погиб во время пожара.

Достижения 
 Лучший бомбардир Кубка Украины 1992

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты СССР
Футболисты Украины
Игроки ФК «Торпедо» Запорожье
Игроки ФК «Металлург» Запорожье
Игроки ФК «Александрия»
Игроки ФК «Олком»
Игроки ФК «Виктор»
Погибшие на пожаре